Gorostiza ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Gorostiza (1920–2016), argentinischer Dramatiker und Romanschriftsteller
 Guillermo Gorostiza (1909–1966), spanischer Fußballspieler
 José Gorostiza (1901–1973), mexikanischer Politiker und Schriftsteller
 Manuel Eduardo de Gorostiza (1789–1851), spanisch-mexikanischer Lustspieldichter und Diplomat